Höfe bezeichnet:

 Höfe (Wutöschingen) (Horheimerhöfe), Zinken in Horheim, Ortsteil der Gemeinde Wutöschingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 eine Wohnanlage oder ein Gebäudekomplex besonderer Ausprägung, siehe Hof (Architektur)
 eine Wohnanlage aus karolingischer Zeit bei Dreihausen in Mittelhessen, siehe Höfe (Dreihausen)
 Bezirk Höfe im Schweizer Kanton Schwyz

Siehe auch:
 Höfen
 Hof, die Einzahl von „Höfe“